Ullerup steht für:

 Ullerup Sogn, ein Kirchspiel in der Sønderborg Kommune in Dänemark
 Ullerup (Sønderborg Kommune) eine Ortschaft in der Sønderborg Kommune in Dänemark

Ullerup ist der Familienname folgender Personen:

 Emilie Ullerup (* 1984), dänische Schauspielerin